SG Mainz steht für
Sozialgericht Mainz, ein rheinland-pfälzisches Sozialgericht
SG EWR Rheinhessen-Mainz, einen Schwimmverein.